Сисуненко — українське прізвище. Відомі носії:

 Сисуненко Віра Архипівна (1910—1978) — майстер декоративного мистецтва.
 Сисуненко Параска Павлівна (1915 — ?) — майстер декоративного ткацтва, заслужений майстер народної творчості УРСР (1960).

Українські прізвища
Прізвища на -енко